Borkum Riffgrund bezeichnet:

 Borkum-Riffgrund (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee
 Offshore-Windpark Borkum Riffgrund, Offshore-Windpark in der Nordsee